Потёмкинская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России и Украины.

Россия 
 Потёмкинская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Потёмкинская улица — улица в Николаеве Николаевской области.
 Потёмкинская улица — улица в Херсоне.